Steuermann bezeichnet:
 ein leitendes Besatzungsmitglied in der Schifffahrt, siehe Steuermann
 ein Besatzungsmitglied im Rudersport, siehe Steuermann (Rudern)

Steuermann ist der Familienname folgender Person:
 Eduard Steuermann, österreichisch-US-amerikanischer Komponist und Pianist
 Zygmunt Steuermann (1899–1941 oder 1943 in oder bei Lemberg), polnischer Fußballnationalspieler und Opfer des Holocaust

Weiteres:
 Der Steuermann, Prosastück von Franz Kafka